Lagoa dos Patos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa dos Patos (lagun), Rio Grande do Sul, 
 Lagoa dos Patos (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar